Elitserien i handboll för herrar 1996/1997 vanns av HK Drott. Redbergslids IK vann SM-guldet, efter seger i finalserien mot IF Guif.

Tabeller

Höstserien

Vårserien

Slutspel

Kvartsfinaler
IFK Skövde-LUGI HF 30-32
LUGI HF-IFK Skövde 26-16

IF Guif-IFK Kristianstad 25-23
IFK Kristianstad-IF Guif 28-35

Semifinaler
HK Drott-IF Guif 31-33
IF Guif-HK Drott 31-30

Redbergslids IK-LUGI HF 30-22
LUGI HF-Redbergslids IK 18-24

Final
Redbergslids IK-IF Guif 27-21
IF Guif-Redbergslids IK 19-26
Redbergslids IK-IF Guif 35-23

Svenska mästare
Redbergslids IK blir 1997 svenska mästare för 16:e gången.

Tränare: Reine Pedersen

Spelare
Peter Gentzel
Peter Johansson
Thomas Berndtsson
Anders Franzén
Mathias Franzén
Mikael Franzén
Martin Frändesjö
Jonas Gustafsson
Jerry Hallbäck
Magnus Jernemyr
Stefan Lövgren
Mikael Mellegård
Ljubomir Vranjes

Skytteligan 

 Källa:

Referenser 
 Elitserien herrar 1996-97, handboll.info

Noter 

Sport i Sverige 1996
Sport i Sverige 1997
Handbollssäsongen 1996/1997
1996/1997